Keel steht für:

 Keel, US-amerikanische Metal-Band
 Keel (Einheit), englisches Gewichtsmaß
 Keel (Ort), Ort auf Acaill, Irland
 Keel Hill, Hügel in der Ross Dependency, Antarktika
 Keel Island, englischer Name der Insel Kjølen, Antarktika

 Keel ist der Familienname folgender Personen: 
 Adam Keel (1924–2018), Schweizer Maler und Papierschneider
 Anna Keel (1940–2010), deutsche Malerin
 Avo Keel (* 1962), estnischer Beachvolleyballspieler
 Carl Eugen Keel (1885–1961), Schweizer Maler und Holzschneider
 Daniel Keel (1930–2011), Schweizer Verleger und Autor 
 Eduard Keel (1867–1938), Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 1894–1896
 Howard Keel (1919–2004; eigentlich Harold Clifford Leek), US-amerikanischer Schauspieler und Musical-Darsteller
 Johann Joseph Keel (1837–1902), Schweizer Politiker, Regierungsrat
 John A. Keel (1930–2009), US-amerikanischer Autor, Journalist und Ufologe
 Marius Keel (* 1969), Schweizer Chirurg, Traumatologe, Orthopäde
 Othmar Keel (* 1937), Schweizer Theologe, Alttestamentler
 Philipp Keel (* 1968), Schweizer Künstler
 Ron Keel (* 1961), US-amerikanischer Rockmusiker
 Valentin Keel (1874–1945), Schweizer Politiker (SP), Regierungsrat